Le tournoi de squash Virginia Pro Championship 2008 est l'édition 2008 du tournoi Virginia Pro Championships qui se déroule à Richmond (Virginie) du 23 février au . Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Super Series Silver et il est doté de  de prix. 

Le tournoi comprend 32 joueurs dont 16 têtes de série et une wild card Patrick Chifunda.

James Willstrop remporte le  succès de ses quatre dernières finales PSA en battant en finale Grégory Gaultier.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Virginia Pro Championships

Liens externes 

Virginia Pro Championships
Sport aux États-Unis en février 2008
Squash en 2008
Sport aux États-Unis en mars 2008